

Onomastica
Betta – nome proprio di persona italiano femminile, ipocoristico di Elisabetta
Betta – arcaico nome proprio di persona italiano maschile, ipocoristico di Benedetto

Persone
André Betta – ex calciatore francese
Edoardo De Betta – naturalista italiano
Marco Betta – compositore e organizzatore musicale italiano
Mauro Betta – politico italiano

Zoologia
Betta – genere di pesci d'acqua dolce appartenente alla famiglia Osphronemidae